Анатолий Викторович Карпов:
* Карпов, Анатолий Викторович (род. 1983) — российский биатлонист.
 Карпов, Анатолий Викторович (род. 1956) — российский психолог и педагог, член-корреспондент РАО.